Корганян — армянская фамилия.
 Корганян, Григорий Николаевич (1886—1918) — революционер, большевик, один из лидеров Бакинской коммуны, погиб в числе других 26 бакинских комиссаров.
 Корганян, Нуне Овсеповна (более известна как Нина Иосифовна Корганова; сценический псевдоним Дарьял; 1852—1895) — оперная певица (меццо-сопрано) и вокальный педагог.
 Терьян-Корганян, Эгинэ Овсеповна (более известна как Елена Иосифовна Терьян-Корганова; 1864—1937) — оперная и камерная певица, вокальный педагог.
 Корганян, Михаил Александрович (род. 1907) — арямнский советский актёр, Народный артист Азербайджанской ССР. 
 См. также 
 Корганов